Francesco Anchisi – ex cestista italiano
 Matteo Anchisi – ex cestista italiano
 Pier Giovanni Anchisi – attore e sceneggiatore italiano